Moron (prato) — da culinária asiática

Geografia 
Argentina
Morón — cidade da província de Buenos Aires, capital do município homónimo
Morón (município)

Municípios da Espanha
Morón de la Frontera — da província de Sevilha
Morón de Almazán — da província de Sória

Outros países
Moron — comuna do Haiti
Morón (Cuba) — município da província de Ciego de Ávila

Desambiguações de topônimos